Niemcy:
 Darmstadt-Wixhausen – dzielnica Darmstadt
 Darmstadt-Wixhausen – przystanek kolejowy w Darmstadt